U 1232 oder U-1232 bzw. 1232 steht für:

 U 1232 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 1232 als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 1232 als Bezeichnung des „ሲ“ als Silbenzeichen Si zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.

U1232